Dit is de wereldranglijst van oktober 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 oktober 2006.

Mannen 10